Эребуни́ () — многозначный термин:

 Эребуни — древний урартский город.
 «Эребуни» — музей, посвящённый городу Эребуни.
 Эребуни — современный район города Еревана.
 Эребуни — второй по значению аэропорт Еревана.
 «Эребуни» — заповедник диких злаков.
 «Эребуни» — футбольный клуб из Еревана.
Эребуни